Toruń Towarowy TRB – stacja towarowa w granicach administracyjnych Torunia, w województwie kujawsko-pomorskim, w Polsce.

Lokalizacja 
Stacja Toruń Towarowy położona jest w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, między stacją Toruń Główny a Lokomotywownią Toruń-Kluczyki.

Historia 

Stacja Toruń Towarowy powstała przypuszczalnie w latach 30. XX wieku. Rozbudowano ją w latach 1940–1943, korzystając z pracy jeńców wojennych, głównie brytyjskich, więzionych w fortach XI, XII i XIII. Jest to obecnie jedyna stacja towarowa na terenie Torunia.

Lokomotywownia Toruń Kluczyki

Historia 

Równolegle z rozbudową stacji towarowej w latach II wojny światowej, w l. 1940-1943 na Kluczykach powstał kompleks obiektów lokomotywowni. Również i w tym wypadku wykorzystano pracę brytyjskich, francuskich, belgijskich, włoskich i amerykańskich jeńców wojennych, będących więźniami Stalagów XXa i XXc.

W początku 1945 roku Niemcy podjęli decyzję o wysadzeniu w powietrze kompleksu lokomotywowni. Chcąc do tego nie dopuścić, polscy kolejarze odstawili 2 wagony z przeznaczonym do tego trotylem na odległą bocznicę. 24 stycznia 1945 roku w wagony te trafił rosyjski pocisk. W rezultacie przestały całkowicie istnieć zabudowania Browaru Pomorskiego, liczne budynki na Podgórzu uległy uszkodzeniu (kościół św. Piotra i Pawła, poczta, ratusz, kino). Zginęło co najmniej 31 osób.

Główna hala lokomotywowni ma ok. 250 m długości i ok. 90 szerokości i należy do nielicznych przykładów modernistycznego budownictwa przemysłowego powstałych w czasie II wojny światowej w Toruniu. Lokomotywownia, mimo licznych remontów i dostosowywania jej do rodzaju obsługiwanego taboru kolejowego, zachowała wiele pierwotnych cech architektonicznych, przede wszystkim nieotynkowaną cegłę, podobnie jak towarzyszące jej budynki.

Pierwotnie naprawiano w niej parowozy, następnie lokomotywy spalinowe, a od połowy lat 80. XX wieku także jednostki elektryczne. Obecnie należy ona do spółki Polregio oraz PKP Cargo. 

Kilkakrotnie w ciągu roku Towarzystwo Miłośników Kolejnictwa umożliwia zorganizowanym grupom zwiedzanie lokomotywowni.

Użytkownicy 
Na terenie lokomotywowni swoją siedzibę mają:
 PKP Intercity Remtrak, siedziba spółki
 Baza Toruń-Kluczyki, mająca za zadanie m.in. bieżące utrzymanie składów Elf 22WEc, które kursują w ramach szybkiej kolei miejskiej BiT City na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna
 Sekcja przewozów pasażerskich i Sekcja utrzymania taboru trakcyjnego Polregio
 PKP Cargo Zakład Przewozów Towarowych Sekcja Przewozów i Ekspedycji
 PKP CargoTabor Zakład Naprawy Taboru

Linie kolejowe 
Przez przystanek przechodzą następujące linie kolejowe:
 18 Kutno – Piła Główna
 353 Poznań Wschód – Skandawa
 734 Nieszawka – Toruń Główny (łącznica)

Galeria

Zobacz też 
 Transport kolejowy w Toruniu
 Kolejowa wieża ciśnień w Toruniu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Lokomotywownie w Polsce
Podgórz (Toruń)
Stacje i przystanki kolejowe w Toruniu